Bells – città statunitense della contea di Crockett in Tennessee
 Bells – città statunitense della contea di Grayson in Texas
 Bells – album di Laura Jansen del 2009
 Bells – album di Albert Ayler del 1965